Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2000 состоялся в городе  (Канада) с 8 по 11 ноября 2000 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 4 мужских и 3 женских команд (Австралия выставила только мужскую команду).

В мужском турнире чемпионом стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Новой Зеландии, победив в финале сборную Австралии; третье место заняла сборная Японии.

В женском турнире чемпионом стала (в 9-й раз в своей истории) сборная Японии, победив в финале сборную Республики Корея. Третье место заняла сборная Новой Зеландии.

Чемпионат также являлся квалификацией на мужской и женский чемпионаты мира 2001.

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—3 места.

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—3 места.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2000
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Спорт в Канаде в 2000 году
Спортивные соревнования в Британской Колумбии